

Filmek

 Egérút, magyar rajzfilm (1999) rend.: Ternovszky Béla
 Egérút, magyar játékfilm (2001) rend.: Sára Júlia
 Egérút, magyar rövidfilm (2013)

Zene

 Egérút, a Machine Mouse albuma (2007)
 Egérút, a Machine Mouse dala (2007)

Egyéb

 Egér út, út Budapest XI. kerületében